Aek Nauli II (Sipahutar)
Aek Nauli II (Pollung)